Katni (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Katni (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Katni